Monte Conero – Monte delle Marche
 Conero – Vino DOCG delle Marche
 Rosso Conero – Vino DOC delle Marche
 Parco regionale del Conero – Parco naturalistico delle Marche
 Riviera del Conero – Zona rivierasca delle Marche